1941 — одна́ ты́сяча девятьсо́т со́рок оди́н — может означать:

 1941 — натуральное число между 1940 и 1942.
 1941 год — невисокосный год григорианского календаря.

В СССР 
Начало Великой Отечественной войны (или отечественной войны 1941 года, в отличие от отечественной войны 1812 года)

В астрономии 
 NGC 1941 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1941 год в литературе

В искусстве 
 «1941» — американский художественный фильм, сатирическая комедия Стивена Спилберга, 1979 год.
 «1941» — российский телесериал режиссёра Валерия Леонтьевича Шалыги, 2009 год.
 1941 год в кино
 1941 год в театре
 1941 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1941 год в музыке

В науке 
 1941 год в науке

См. также